Miejscowości w USA:
 Tuscumbia – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Colbert
 Tuscumbia – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Miller